Čertův kámen má více významů:

 (1) Přírodní památka Čertův kámen (okres Havlíčkův Brod) – přírodní památka v okrese Havlíčkův Brod
 (2) Přírodní památka Čertův kámen (okres Zlín) – přírodní památka u Provodova v okrese Zlín
 (3) Čertův kámen (Žďárské vrchy) – skalní útvar na vrcholu Tisůvky (807 m n. m.) v okrese Žďár nad Sázavou
 (4) Čertův kámen (Černý vrch) – jméno používané pro skálu na vrcholu Černého vrchu v Jizerských horách
 (5) Čertův kámen (Hluboké Mašůvky) – skála severně od Hlubokých Mašůvek v okrese Znojmo
 (6) Čertův kámen (Vrkoslavice) – skupina kamenů na okraji Vrkoslavic (části Jablonce nad Nisou)
 (7) Čertův kámen (Babylon) – viklan u obce Babylon na Domažlicku
 (8) Čertův kámen (Kyjovské údolí) – skalní výšina (426 m n. m.), v Kyjovském údolí řeky Křinice
 (9) Čertův kámen (Mutějovice) – křemencový blok 0,7 km severně od Mutějovic
 (10) Čertův kámen (Velký Roudný) – kámen na vrcholu Velkého Roudného v Nízkém Jeseníku
 (11) Čertův kámen (Zahrádka) – kámen poblíž Zahrádky u Nalžovských Hor
 (12) Čertův kámen (Kostelní Radouň) – vrch (689 m n. m.) a skalní útvar na jeho vrcholu západně od Kostelní Radouně
 (13) Čertův kámen (Pnětluky) – pískovcový balvan severně od hradu Pravda v okrese Louny
 (14) Čertův kámen na vrcholu Klášťova (753 m n. m.) ve Vizovické vrchovině
 (15) Čertův kámen (Podolí) – vrch (613 m n. m.) v severní části Hostýnsko-vsetínské hornatiny jihozápadně od obce Podolí
 (16) Čertův kámen (mohylník) – mohylová pohřebiště pod balvanem na vrchu Stelka mezi Záchlumím a Kšicemi v okrese Tachov
 (17) Čertův kámen (Blatná) – kámen uprostřed panelového sídliště v Blatné
 (18) Čertův kámen (Krušlov) – skála upravená pro lezecké aktivity asi 1 km jižně od Krušlova v okrese Strakonice
 (19) Čertův kámen (Trnová) – menhir poblíž hájovny u obce Trnová v okrese Tachov
 (20) Čertův kámen (Kunžak) – balvan jižně od Kunžaku u Centra Česká Kanada okres Jindřichův Hradec
 (21) Čertův kámen (Heřmanice u Oder) – balvan u cesty východně od obce Heřmanice u Oder v okrese Nový Jičín
 (22) Čertův kámen (Raduň) – bludný balvan u rybníka Kameník jižně od obce Raduň v okrese Opava, odcizen v říjnu 2020
 (23) Čertův kámen (Peperek) – skalní útvar přírodní památky na vrcholu Peperku (675 m n. m.) v okrese Žďár nad Sázavou poblíž obce Velká Losenice

Podobné názvy 
 Čertovy kameny
 Čertův mlýn
 Čertův stůl
 Ďáblovy kameny